QB puede referirse a:
 QB rating, fórmula matemática usada para evaluar de manera cuantitativa el desempeño de un quarterback;
 QB VII, novela best seller del escritor Leon Uris;
 Quarterback, anglicismo utilizado para una posición en fútbol americano y en el fútbol canadiense.